Влади́мир Алекса́ндрович Степа́нов:

 Степанов, Владимир Александрович (1910—1981) — советский футболист, тренер.
 Степанов, Владимир Александрович (род. 1949) — русский детский поэт и прозаик.